Elma kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Elma (Iowa)
 Elma (Washington)